Aimón Roberto Margarita María Juan Turín conocido en italiano como Aimone Roberto Margherita Maria Giovanni Torino», fue rey de Croacia bajo el nombre de Tomislav II Rey de Croacia y cuarto duque de Aosta.

Primeros años de vida 
Fue el segundo hijo del príncipe Manuel Filiberto, segundo duque de Aosta, y de la princesa Elena Luisa de Francia. Su bisabuelo fue el rey Víctor Manuel II de Italia, y su abuelo fue Amadeo I de España.

El 22 de septiembre de 1904 le fue otorgado el título de duque de Spoleto de forma vitalicia.

Matrimonio e hijo 
El 1 de julio de 1939, el príncipe Aimón contrajo matrimonio con la princesa Irene de Grecia, hija del rey Constantino I de Grecia y de la princesa Sofía de Prusia; en Florencia. Tuvieron un hijo, el príncipe Amadeo III, V duque de Aosta, el 27 de septiembre de 1943.

Vida pública 
El 18 de mayo de 1941, Aimón de Saboya fue proclamado rey del Estado Independiente de Croacia bajo el nombre de Tomislav II. Este nuevo Reino de Croacia fue un estado controlado efectivamente por Italia y Alemania que cubría la mayoría de Croacia y la actual Bosnia y Herzegovina. 

A pesar de la proclamación hecha por los croatas y del auspicio de la Italia fascista, Aimón de Saboya, comprendió que en la práctica el nuevo Estado croata era un simple títere de los alemanes y que el litoral de Dalmacia era imposible de "italianizar". De hecho, el nuevo monarca nunca tuvo poder efectivo en el territorio croata ni lo quiso visitar (principalmente por razones de seguridad ante la posibilidad de ataques insurgentes a su persona). El propio ministro de Mussolini, Galeazzo Ciano, anotó en su diario en 1942 que el príncipe Aimón «estaba orgulloso de ser Rey de Croacia pero no tenía una idea clara sobre lo que debía hacer y se sentía algo molesto por ello». Por estos factores, Aimón de Saboya no tuvo reparos en abdicar el 31 de julio de 1943 y posteriormente renunciar a la corona croata el 12 de octubre, cuando Italia ya se había retirado de la guerra.

Tras la firma del armisticio entre Italia y los aliados, Aimón toma partido por su primo, el rey de Italia Víctor Manuel III, y colabora con la Lugartenencia, que establece al príncipe heredero Humberto II, bajo supervisión de los aliados. A su vez, su esposa y su hijo son detenidos en el norte de Italia por orden de los nazis y confinados en Hirschegg (Alemania) donde permanecieron, en condiciones precarias, hasta su liberación, en abril de 1945.

El príncipe Aimón se convirtió en el cuarto duque de Aosta, el 3 de marzo de 1942, tras la muerte de su hermano mayor, el príncipe Amadeo de Saboya (tercer duque de Aosta), en un campo de prisioneros de guerra británico en Nairobi tras ser apresado en Etiopía en 1941. Aimón partió al exilio tras la proclamación de la república italiana en 1946 y murió el 29 de enero de 1948 en Buenos Aires, Argentina. 

Para muchos historiadores italianos, si el plebiscito de mayo de 1946 para elegir entre monarquía y república (que se celebró para definir la organización política de Italia tras la caída de Mussolini y Humberto II) hubiese tenido una posición a favor de una monarquía liderada por Aimón de Aosta, posiblemente no hubiese triunfado la opción republicana. Actualmente, su hijo Amadeo de Aosta, se considera el legítimo pretendiente al trono de Italia al no producirse la renuncia a sus derechos dinásticos por parte de Aimón, mientras que sí lo hizo el último rey italiano, Humberto II.

Distinciones honoríficas 
 Soberano Gran maestre de la Orden de la Corona del Rey Zvonimir ( Reino de Croacia, 1941).
 Soberano Gran maestre de la Orden militar del Trébol de Hierro ( Reino de Croacia, 1941).
 Soberano de la Orden al Mérito de Croacia ( Reino de Croacia, 1942).
 Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación ( Reino de Italia, 1921).
 Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro ( Reino de Italia, 1921).
 Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia ( Reino de Italia, 1921).
 Caballero de la Orden Civil de Saboya ( Reino de Italia).
  Medalla de Plata al Valor Militar ( Reino de Italia).
 Dos Medallas de Bronce al Valor Militar ( Reino de Italia).
 Cruz de Guerra al Valor Militar ( Reino de Italia).
 Medalla de Honor por la Prolongada Navegación Marítima [20 años de servicio] ( Reino de Italia).
 Medalla Conmemorativa de la Victoria ( Reino de Italia, 1918).
 Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III ( Reino de España, 1928).
 Caballero gran cordón de la Orden de Pahlaví ( Imperio de Irán, 1939).
 Caballero de honor y devoción de la Orden de Malta ().
 Caballero gran cruz de la Orden del Redentor ( Reino de Grecia).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Turín
Políticos de la Segunda Guerra Mundial
Duques de Aosta (casa de Saboya)
Reyes de Croacia
Políticos de Croacia del siglo XX
Duques de Spoleto
Estado Independiente de Croacia
Almirantes
Exploradores de Italia del siglo XX
Militares italianos de la Segunda Guerra Mundial
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Nobles de Italia del siglo XIX
Nobles de Italia del siglo XX
Emigrantes croatas hacia Argentina
Emigrantes italianos hacia Argentina
Condecorados con la Orden pro Merito Melitensi
Sepultados en la Basílica de Superga
Fallecidos en Buenos Aires
Exiliados en Argentina
Nobles de Argentina
Premiados con la medalla del Patrono de la Royal Geographical Society